

Geografia 
 Saint-Cyr-du-Doret – comune francese situato nel dipartimento della Charente Marittima nella regione della Nuova Aquitania

Persone 
 Doret (...–...) – inventore francese
 Gustave Doret (1866-1943) – compositore, direttore d'orchestra e critico musicale svizzero
 Marcel Doret (1896-1955) – aviatore e pilota acrobatico francese
 Thomas Doret (1966) – attore belga